Dafna (mjesec), Saturnov satelit
 Dafna (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Dafna (Strauss), opera Richarda Straussa
 Dafne, prva opera Jacopa Perija

ca:Daphnis